Path, «ruta» en inglés, puede ser:
 en informática, la ruta;
 la canción «Path», de la banda Apocalyptica;
 el sencillo «Path», de la misma banda.
 La aplicación «Path» de Shawn Fanning.